Allendale, Victoria ;

 Allendale Town, dans le Northumberland ;

 Allendale, dans l'Illinois ;
 Allendale, dans le Michigan ;
 Allendale, dans le Missouri ;
 Allendale, dans le New Jersey ;
 Allendale, en Caroline du Sud ;
 Allendale, Pasadena en Californie ;
 Allendale, en Californie ;

 Allendale Junior High School, école située à Edmonton, Alberta.